Клесов ():

 Клесов — пгт в Сарненском районе Ровненской области (Украина).
 Клесов — село в Сарненском районе Ровненской области (Украина).

См. также 

 Клёсов